Круг из звёзд — часто символизирует единство, солидарность и гармонию на флагах, знаках и гербах. Символ встречается в иконографических мотивах, связанных с «Женой, облечённой в солнце» из Откровения Иоанна Богослова, также круг из звёзд может аллегорически изображать Венец Бессмертия в произведениях искусства в стиле барокко.

Жена, облечённая в солнце 
Новый Завет даёт такое описание: 
В католической традиции образ Жены Апокалипсиса трактуется как указание на Деву Марию. Поэтому часто Деву Марию изображают в венце или с кругом из звёзд. Этот атрибут был закреплён в «Искусстве рисования» Франсиско Пачеко, который установил детальную иконографию образа Девы Марии. Этому наставлению последовал Мурильо и его школа, их влияние распространилось и на других художников.

Евросоюз 
Флаг Европы состоит из 12 золотых звёзд, расположенных по кругу на синем фоне. Звезды символизируют идеалы единства, солидарности и согласия между народами Европы. Число звёзд не имеет ничего общего с количеством стран-членов Евросоюза, так как круг является символом союза в более широком смысле.

Арсен Хейтс, один из дизайнеров флага, в 1987 году открыл, что вдохновлялся венцом из двенадцати звёзд, часто встречаемых в современной иконографии Девы Марии. Тем не менее, он полагал, что готовый дизайн не содержит никакого религиозного смысла, что подтверждают и ответственные за итоговый дизайн лица.

Венец бессмертия 
Венец бессмертия является литературной и религиозной метафорой, которая была традиционно представлена в искусстве сначала как лавровый венок, а затем как символический круг звёзд (часто в виде венца, диадемы или ореола). Венец появляется в ряде барочных иконографических и аллегорических произведений искусства для обозначения бессмертия носящего.

Галерея

Как религиозный символ

Нерелигиозный символ

Флаги

Гербы

Как Венец бессмертия

Примечания 

Символы